Unter BBÖ Z firmierten zwei unterschiedliche Lokomotivreihen:

 die ursprüngliche kkStB Z, eine Schmalspur-Tenderlokomotivreihe mit 760 mm Spurweite
 die ursprüngliche SKGLB Z, eine Schmalspur-Zahnrad-Tenderlokomotivreihe mit 1000 mm Spurweite

BBO Z
BBO Z
BBO Z
BBO Z